L'elasmosauro (Elasmosaurus platyurus) è un rettile marino estinto, appartenente ai plesiosauri. Visse nel Cretaceo superiore (Campaniano, circa 80 milioni di anni fa) e i suoi resti fossili sono stati ritrovati in Nordamerica (Kansas). È uno dei plesiosauri dal collo più lungo.

Descrizione

Questo animale poteva raggiungere una lunghezza di circa 14 metri e un peso di circa due tonnellate; era quindi uno dei plesiosauri più grandi. L'enorme collo allungato possedeva 71 vertebre cervicali (un caso eccezionale anche tra i plesiosauri) e, diversamente dai suoi stretti parenti, la premascella era dotata di sei denti. Il cranio doveva essere relativamente piatto, con una quantità di lunghi denti appuntiti. Le mandibole erano unite all'estremità anteriore nella zona tra il quarto e il quinto dente. Le vertebre cervicali appena dopo il cranio erano lunghe e basse, e possedevano creste longitudinali laterali. Come la maggior parte delle forme simili (gli elasmosauridi), anche Elasmosaurus possedeva tre vertebre pettorali, mentre la coda era dotata di almeno 18 vertebre.

Il cinto pettorale era provvisto di un lungo ramo, non presente nei giovani. La scapola aveva margini di lunghezza quasi uguale per l'articolazione con il coracoide e con la superficie articolare dell'omero. Il margine anteriore del cinto pelvico era composto da tre superfici dritte, dirette verso la parte anteriore e i fianchi dell'animale. Gli ischi, un paio di ossa che formano la parte posteriore della pelvi, erano articolate lungo le loro superfici mediali. Le zampe di Elasmosaurus, come quelle di tutti i plesiosauri, erano modificate in strutture simili a pagaie rigide di lunghezza quasi identica.

Alcuni aspetti dell'anatomia di Elasmosaurus erano piuttosto derivati (evoluti) nell'ambito del suo gruppo, e dei plesiosauri in generale. Come già notato, Elasmosaurus poteva essere distinto dagli altri plesiosauri dalla presenza di sei denti premascellari e di 71 vertebre cervicali. La condizione ancestrale dei plesiosauri (e della maggior parte degli elasmosauri) è quella di possedere cinque denti nella premascella. Alcuni elasmosauri, però, ne possedevano di più: Terminonatator ne aveva 9, e Aristonectes tra i 10 e i 13. In aggiunta, la maggior parte dei plesiosauri aveva meno di 60 vertebre cervicali. Le eccezioni includono Styxosaurus, Hydralmosaurus e Thalassomedon, ma solo Elasmosaurus e Albertonectes (quest'ultimo con addirittura 76 vertebre cervicali) superavano le 70 vertebre cervicali. In ogni caso, Elasmosaurus e Thalassomedon possedevano colli più o meno della stessa lunghezza a causa delle vertebre allungate di quest'ultimo. Con l'eccezione del già citato Albertonectes, Elasmosaurus possedeva più vertebre cervicali di ogni altro animale noto. La presenza di un ramo pettorale è anch'esso considerato una caratteristica derivata (Sachs, 2005). Il lungo e basso centro vertebrale differisce inoltre dalla condizione osservata nella maggior parte degli altri plesiosauri, in cui i centri sono più corti in lunghezza che in altezza, o al massimo delle stesse dimensioni. Anche Styxosaurus e Hydralmosaurus possedevano questa caratteristica.

Classificazione
Nonostante siano state ascritte numerose specie al genere Elasmosaurus fin dal momento della sua prima descrizione (1868), uno studio di Kenneth Carpenter del 1999 ha dimostrato che solo una specie, ovvero la specie tipo Elasmosaurus platyurus, può essere considerata valida e appartenente al genere Elasmosaurus. Numerose altre specie si sono dimostrate di dubbia identità o sono state classificate in altri generi. Ad esempio, E. serpentinus è stato riassegnato al genere Hydralmosaurus, E. morgani a Libonectes, ed E. snowii a Styxosaurus. Nella prima parte del Cretaceo superiore, i plesiosauri si svilupparono (o forse si ridussero) in due gruppi distinti. Elasmosaurus è il genere tipo per uno di questi due gruppi, gli elasmosauridi, con colli estremamente lunghi e teste corte, al contrario dei policotilidi che possedevano colli più corti e teste allungate. Gli elasmosauridi del Mare Interno Occidentale del Nordamerica possiedono poche caratteristiche che li separano fra loro e possiedono solitamente una morfologia primitiva. Elasmosaurus e alcune altre forme, tuttavia, fanno parte di un gruppo derivato. Si suppone che i più stretti parenti di Elasmosaurus fossero Hydralmosaurus e Styxosaurus, anch'essi dotati di caratteristiche derivate.

La specie Elasmosaurus platyurus è stata descritta nel 1868 da Edward Drinker Cope, sulla base di un fossile rinvenuto da Theophilus Turner, un medico militare, nel Kansas occidentale (Stati Uniti). Quando Cope ricevette l'esemplare (nei primi di marzo del 1868) sbagliò a ricostruire l'animale, posizionando la testa alla fine della coda. In sua difesa, va detto che a quel tempo Cope era un esperto di lucertole (animali dal collo corto e dalla coda lunga) e nessuno aveva mai visto un plesiosauro delle dimensioni e dalle proporzioni corporee di Elasmosaurus. Secondo la tradizione, fu Othniel Charles Marsh a segnalare l'errore; tuttavia non vi è alcuna prova di questo evento. Questo "fatto" è stato spesso citato come una delle cause scatenanti della loro aspra rivalità nota come "Guerra delle ossa". Negli anni successivi lo stesso Cope ricostruì l'animale in modo corretto.

Paleobiologia
Fossili di Elasmosaurus sono stati trovati in strati del Campaniano della formazione Pierre Shale del Kansas occidentale. Questa formazione rappresenta un periodo di deposizione marina del mare di Niobrara, un mare poco profondo continentale nella parte centrale del Nord America durante il Cretaceo.

Come molti plesiosauri, Elasmosaurus non era in grado di alzare la testa sopra la superficie dell'acqua come comunemente rappresentato nei media e nelle raffigurazioni artistiche. Inizialmente si pensava che il metodo di caccia di questo animale fosse stato quello di nuotare in superficie, alzando la testa sopra l'acqua con il suo lungo collo; dopo aver notato una preda sotto la superficie, Elasmosaurus si lanciava verso il basso, quasi come un serpente. Tuttavia, questa teoria è improbabile dal momento che la posizione dei suoi occhi renderebbe difficile vedere facilmente verso il basso; Al contrario, questi plesiosauri potevano facilmente vedere e inseguire la loro preda dal basso verso l'alto. Il peso del suo lungo collo posizionava il centro di gravità dietro le pinne anteriori. Elasmosaurus quindi potrebbe aver sollevato la testa e il collo sopra l'acqua solo se in acque poco profonde, dove avrebbe potuto riposare il suo corpo sul fondo. Il peso del collo, la muscolatura ridotta e il movimento limitato tra le vertebre cervicali avrebbero impedito a Elasmosaurus di sollavare la testa e il collo molto in alto. Uno studio ha riscontrato che il collo di Elasmosaurus era in grado di sviluppare 75-177° di movimento ventrale, 87-155° di movimento dorsale e 94-176° di movimento laterale, a seconda della quantità di tessuto tra le vertebre (Zammit et al., 2008). L'aspetto "da cigno" delle illustrazioni classiche di Elasmosaurus, con il collo a S, richiederebbe più di 360° di flessione verticale, cosa impossibile. L'animale probabilmente teneva il collo dritto avanti a sé, muovendosi lentamente; la testa e le zampe anteriori probabilmente fungevano da timone.

Elasmosaurus era un nuotatore lento che poteva però inseguire branchi di pesci; il lungo collo poteva permettere a Elasmosaurus di nascondersi sotto le secche e, muovendo lentamente la testa, di avvicinarsi alle prede dal basso. Gli occhi dell'animale, dotati di visione stereoscopica, potrebbero averlo aiutato a trovare piccole prede. Queste ultime includevano piccoli pesci ossei, belemniti e ammoniti. Elasmosaurus inoltre inghiottiva piccole pietre per aiutare la digestione. Questi animali vivevano in oceani aperti e non tornavano a riva nemmeno per deporre le uova: è noto un esemplare di un altro plesiosauro (Polycotylus) fossilizzatosi con un feto presente al suo interno, a indicare che i plesiosauri erano vivipari.

Note

Bibliografia
Cope, E. D. 1868. "Remarks on a new enaliosaurian, Elasmosaurus platyurus." Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, 20: 92-93. 
Cope, E. D. 1869. "Synopsis of the Extinct Batrachia and Reptilia of North America, Part I". Transactions American Philadelphia Society New Series, 14:1-235, 51 figs., 11 pls. 
Leidy, J. 1870. "Remarks on Elasmosaurus platyurus". Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 22: 9-10.
Carpenter, K. 1999. "Revision of North American elasmosaurs from the Cretaceous of the western interior". Paludicola 2(2): 148-173.
Carpenter, K. 2003. "Vertebrate Biostratigraphy of the Smoky Hill Chalk (Niobrara Formation) and the Sharon Springs Member (Pierre Shale)." High-Resolution Approaches in Stratigraphic Paleontology, 21: 421-437.
Sachs, S. 2005. "Redescription of Elasmosaurus platyurus, Cope 1868 (Plesiosauria: Elasmosauridae) from the Upper Cretaceous (lower Campanian) of Kansas, U.S.A". Paludicola 5(3): 92-106.
Zammit M., Daniels, C. B. and Kear, B. P. 2008. "Elasmosaur (Reptilia: Sauropterygia) neck flexibility: Implications for feeding strategies", Comparative Biochemistry and Physiology - Part A: Molecular & Integrative Physiology 150(2):124-130.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Plesiosauri